La Route nationale 70 est un nom utilisé pour plusieurs routes :

 Route nationale 70 en Belgique
 Route nationale 70 en Estonie
 Route nationale 70 en France métropolitaine
 Route nationale 70 en Slovaquie

Voir aussi